Лос Тахитос има више значења:

 Лос Тахитос (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Тахитос (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику